

Tecnologia
 Murata  – elemento di una imbarcazione
 Murata  – sinonimo di mura in una fortificazione
 Murata  – fucile giapponese del XIX secolo

Toponimi
 Murata  – località della Repubblica di San Marino
 Murata  – città giapponese del distretto di Shibata, nella prefettura di Miyagi

Sport
 Società Sportiva Murata  – società calcistica sammarinese

Aziende
 Murata Machinery (Muratec) – azienda giapponese, produttrice di fax e altre apparecchiature industriali
 Murata Manufacturing  – azienda giapponese, produttrice di componenti elettronici